Хороло́гия, или ареалове́дение, — (от греч. choros — место и …логия) (ареалогия) — раздел биогеографии, изучающая области распространения (ареалы) отдельных видов, родов, семейств и других систематических групп (таксонов) живых организмов.

Описание 
 Фитохорология, или хорология растений, является отраслью географии растений
 Зоохорология изучает ареалы животных.

Примечания

Ссылки 

Биогеография